Roman Červenka, född 10 december 1985 i Prag, är en tjeckisk professionell ishockeyspelare som spelar för Fribourg-Gottéron i NLA.

Klubbar
  HC Slavia Prag, 2000–2010, 2012 (Lockout)
  HC Kometa Brno, 2004 (lån)
  HC Hradec Králové, 2004–2005, 2006 (lån)
  HC Rebel Havlíčkův Brod, 2005 (lån)
  HC Slovan Ústečtí Lvi, 2006 (lån)
  Avangard Omsk, 2010–2012
  Calgary Flames, 2012–2013
  HC Lev Praha, 2012 (Lockout)
  SKA Sankt Petersburg, 2013–2015
  Piráti Chomutov, 2015–2016
  Fribourg-Gottéron, 2016–

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Externa länkar

 

Födda 1985
Spelare i HC Slavia Prag
Spelare i Avangard Omsk
Spelare i Calgary Flames
Spelare i HC Lev Prag
Spelare i SKA Sankt Petersburg
Spelare i HC Fribourg-Gottéron
Tjeckiska ishockeyspelare
Män
Levande personer
Idrottare från Prag
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Tjeckien
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022